Попов, Александр Анатольевич:
 Попов, Александр Анатольевич (род. 1964) — командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-полковник.
 Попов, Александр Анатольевич (род. 1958) — контр-адмирал, начальник Севастопольского президентского кадетского училища.